Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову з рахунком 3–6, 7–5, 6–1.

Це був останній турнір Великого шолома для шестиразової переможниці Відкритого чемпіонату США Кріс Еверт, а також її останній турнір. У чвертьфіналі вона поступилась Зіні Гаррісон. Це було її 54 потрапляння до чвертьфіналу турнірів Великого шолома (брала участь 56 разів), що є рекордом за часів Відкритої ери. Вона потрапила принаймні до чвертьфіналу у всіх дев'ятнадцяти Відкритих чемпіонатах США, у яких взяла участь; із них 17 разів потрапила принаймні до півфіналу.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Штеффі Граф — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (Champion)
  Мартіна Навратілова (Runner-up)
  Габріела Сабатіні (півфіналіст)
  Кріс Еверт (чвертьфіналіст)
  Зіна Гаррісон (півфіналіст)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфіналіст)
  Мануела Малєєва (чвертьфіналіст)
  Гелена Сукова (чвертьфіналіст)
  Пем Шрайвер (1 коло)
  Мері Джо Фернандес (1 коло)
  Яна Новотна (2 коло)
  Моніка Селеш (4 коло)
  Наталія Звєрєва (4 коло)
  Катарина Малеєва (2 коло)
  Кончіта Мартінес (4 коло)
  Гана Мандлікова (3 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Короткий огляд

Фінал

Півфінал

Попередні кола 
 3 вересня 1989 - Кріс Еверт перемогла 15-річну Моніку Селеш, здобувши свою 101-шу і останню перемогу на Відкритому чемпіонаті США в одиночному розряді.
 5 вересня 1989 - Кріс Еверт зазнала поразки від Зіни Гаррісон в останньому для себе матчі на Відкритому чемпіонаті США.

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1989 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1989 у жіночому тенісі
1989 в американському спорті